Ramling heißen:

Orte:
 Ramling (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ramling (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern

Flüsse:
 Ramling (Fluss), Quellfluss des Menchugang in Bhutan